

Geografia
 Butters – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Carolina del Nord

Persone
 Guy Butters – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Julia Butters – attrice statunitense
 Kate Butters – ex cestista britann

Altro
 Leopold "Butters" Stotch – personaggio di South Park